Geografia
 Červená Hora – czeska wieś blisko miasta Česká Skalice
 Červená hora – szczyt (góra) w Sudetach Środkowych w Górach Kamiennych
 Červená hora – szczyt (góra) w Sudetach Wschodnich w Niskim Jesioniku
 Červená hora – szczyt (góra) w Sudetach Wschodnich w Wysokim Jesioniku